Engeln steht für

 einen Ortsteil des Fleckens Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz in Niedersachsen, siehe Engeln
 einen Ort in Rheinland-Pfalz, siehe Kempenich
 einen Teil des Vulkanparks Brohltal/Laacher See am Bahnhof von Engeln in der Osteifel, siehe Geogarten Engeln

Engeln ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Engeln (1885–1960), deutscher Politiker (CDU)
 Gisela Engeln-Müllges (* 1940), deutsche Autorin und Mathematikerin
 Henning Engeln (* 1954), deutscher Wissenschaftsjournalist
 Jeroen Engeln (* 1960), niederländischer Schauspieler und Moderator